Skid Row může být:

 Skid Row (irská hudební skupina) – irská bluesrocková hudební skupina
 Skid Row (americká hudební skupina) – americká heavymetalová hudební skupina
 Skid Row (album) – album stejnojmenné skupiny z roku 1989